Marcos Ramos (São Paulo, 6 de julho de 1967 - São Paulo, 11 de dezembro de 2011) foi um jornalista e diretor de televisão brasileiro.

Carreira 
Marcos Ramos se formou em jornalismo em 1988 e trabalhou em vários jornais e revistas, dedicando-se mais especificamente à área de cinema e vídeo. Foi colaborador da revista SET e da Sci-Fi News, entre outras publicações do gênero.

Em 1994, quando o SBT passou a transmitir o Óscar, Paulo Gustavo Pereira e ele eram os responsáveis pela produção e direção da transmissão. Marcos trabalhou no departamento de jornalismo do SBT, entre 1998 e 2005. Em 2006, passou a coordenar a produção de programas.

Morte

Morreu em 11 de dezembro de 2011, em São Paulo, aos 44 anos, em decorrência de um AVC.

Trabalhos
 Você se Lembra? - SBT - diretor geral
 Nada Além da Verdade - SBT - diretor geral
 Vinte e Um - SBT - coordenador de produção

{NF|1967|2011|Marcos Ramos}}
Jornalistas de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo